S:t Olofsskolan är också namnet på den svenska högstadieskolan i Åbo.

S:t Olofskolan i Norrköping, ritad av arkitekten Carl Bergsten, stod färdig 1908. Byggnaden är inspirerad av wienerjugend, med geometriska former. Byggnaden är i rött tegel, med detaljer som blått kakel under fönstren, smitt vitt järngaller ovanför entrén och rustik granit i sockeln.

I dag ägs skolan av Norrköpings kommun och Komvux har sin verksamhet här.

Källor
Carl Bergstens centralskola har hundra år på nacken Norrköpings Tidningars artikelserie Stolta stad 2008-11-10 (PDF)

Grundskolor i Sverige
Utbildning i Norrköping
Utbildningsinstitutioner bildade 1908